

Patronyme 
 Ann Shoemaker (1891-1978), actrice américaine ; 
 Betty Nuthall Shoemaker (1911-1983), joueuse de tennis britannique ;
 Bill Shoemaker (1931-2003), jockey américain ;
 Carolyn S. Shoemaker (1929–2021), astronome américaine ;
 Craig Shoemaker (1962-), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Eugene M. Shoemaker (1928-1997), géologue américain ;
 Henry Shoemaker Conard (1874-1971), botaniste américain, dont l’abréviation botanique standard est Conard ;
 Jarrod Shoemaker (1982-), triathlète américain ;
 Matt Shoemaker (1986-), lanceur de baseball américain ;
 Robert Alan Shoemaker (1928-), mycologue canadien, dont l’abréviation botanique standard est Shoemaker ;
 Sydney Shoemaker (1931-2022), philosophe américain ;
 Vaughn Shoemaker (1902-1991), dessinateur américain.

Astronomie et sciences de l'espace 

 Shoemaker, un cratère lunaire situé près du pôle sud ;
 Shoemaker, un cratère d'impact en Australie ;
 NEAR Shoemaker, une sonde spatiale lancée par la NASA ;
 (2074) Shoemaker, un astéroïde aérocroiseur ;
 146P/Shoemaker-LINEAR, une comète ;
 C/1987 H1 (Shoemaker), une comète hyperbolique du système solaire.
 9 , dont Shoemaker-Levy 9 ;